Niemcy:
 Fryburg (niem. Freiburg) – rejencja w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Fryburg Bryzgowijski (niem. Freiburg im Breisgau) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Fryburg nad Łabą (niem. Freiburg/Elbe) – miasto (niem. Flecken)  nad dolną Łabą w kraju związkowym Dolna Saksonia

Szwajcaria:
 Fryburg (niem. Freiburg im Üechtland) – miasto  
 Fryburg – kanton